Alekszandr Ivanov
 Alekszandr Ivanovics Ivanov (1928–1997) válogatott szovjet labdarúgó
 Alekszandr Nyikolajevics Ivanov (1951) olimpiai ezüstérmes szovjet birkózó
 Alekszandr Valerjevics Ivanov (1982) orosz atléta, gerelyhajító, olimpikon
 Alekszandr Konsztantyinovics Ivanov (1989) világbajnok, olimpiai ezüstérmes orosz súlyemelő
 Alekszandr Alekszejevics Ivanov (1993) világbajnok orosz gyaloglóatléta
 Alekszandr Ivanov orosz ökölvívó

Hasonló nevűek
 Alexander Ivanov cseh kézilabdázó
 Alexander Ivanov (1956) amerikai sakknagymester